Le Maghreb Sportif de Rabat est un club sportif omnisports fondé en 1915 à Rabat sous le nom de l'Rabat Football Club, dont ses principales sections sont :
 Maghreb Sportif de Rabat (football)
 Maghreb Sportif de Rabat (basket-ball)